Paska steht für:

 Paska, eine Gemeinde im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
 Paska (Lebensmittel), ein traditionelles osteuropäisches Osterbrot

Paska oder Paška ist der Familienname folgender Personen:
 Erwein Paska (1942–2020), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Kärntner Landtag
 Gabor Paska (* 1948), ungarischer Pianist und Komponist
 Jaroslav Paška (1954–2021), slowakischer Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments
 Pavol Paška (1958–2018), slowakischer Politiker
 Walter Paska (1923–2008), Weihbischof der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine in Philadelphia, USA

Siehe auch:
 Pasca
 Pascha